Maria Alexandrovna (Maria de Hesse e Reno) — czarina Maria Alexandrovna da Rússia, esposa do czar Alexandre II
Maria Alexandrovna da Rússia — grã-duquesa, nora da rainha Vitória do Reino Unido, e filha da czarinaz Maria Alexandrovna
Maria Alexandrovna Blank — mãe do líder comunista Vladimir Lênin

Desambiguação